Clichy peut désigner :
 le nom de plusieurs lieux qui peuvent être :
 des communes :
 la commune de Clichy, parfois nommée Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) ; gentilé : Clichois,
 la commune de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ; gentilé : Clichois ;
 diverses voies parisiennes :
 la place de Clichy ou place Clichy ; place parisienne (sur les , , ,  arrondissements) ayant donné son nom à une station de métro (lignes 2 et 13) et à un quartier proche,
 la porte de Clichy, à la limite de Paris () et de Clichy-la-Garenne,
 la station de métro Porte de Clichy et la gare de RER C porte de Clichy, proches de la porte du même nom,
 avenue de Clichy : , ,
 avenue de la Porte-de-Clichy : ,
 boulevard de Clichy : , ,
 passage de Clichy : ,
 rue de Clichy :  ;
 la station de métro Mairie de Clichy, proche du centre-ville de la commune ;
 la gare de Clichy-Levallois à la limite entre les deux communes ;
 le pont de Clichy, pont qui enjambe la Seine entre Clichy et Asnières-sur-Seine, dans le département français des Hauts-de-Seine ;
 le centre universitaire de Clichy, occupé actuellement par certains enseignements de l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
 un patronyme :
 Gaël Clichy, footballeur français.
 Louis Clichy, réalisateur français.

Voir aussi 
 Quiet Days in Clichy (Jours tranquilles à Clichy), roman d'Henry Miller (1956).
 Stille dage i Clichy/Quiet Days in Clichy (Jours tranquilles à Clichy), film de Jens Jørgen Thorsen (1970) adapté du roman éponyme.
 Jours tranquilles à Clichy, film de Claude Chabrol (1990) également adapté du roman éponyme.
 La Barrière de Clichy. Défense de Paris, le 30 mars 1814, un tableau d’Horace Vernet réalisé en 1820.

Références

Liens externes